Дъблин може да се отнася за:

 Дъблин, столица на Ирландия
 Дъблин, град в САЩ, Калифорния
 Дъблин, графство в Ирландия